Казвини, ал-Казвини, аль-Казвини () — нисба (часть имени), указывающая на происхождение её носителя из Казвина (Иран).

 Абуль-Касим ар-Рафии аль-Казвини (1160—1226) — исламский богослов, правовед шафиитского мазхаба.
 Закарийа ибн Мухаммед ал-Казвини (1203—1283) — арабский географ.
 Наджм ад-Дин ал-Катиби ал-Казвини (?—1277) — философ, математик и астроном, работавший в Марагинской обсерватории.
 Шереф ад-Дин ал-Казвини (сер. XIII века) — визирь Берке, правителя Улуса Джучи.
 Хамдаллах Мостоуфи Казвини (ок. 1281/1282 — ок. 1344 или 1350) — иранский историк и географ.
 Ареф Казвини (1882—1934) — иранский поэт и композитор.
 Аятолла Сейид Муртаза Казвини (род. 1931) — американо-иракский шиитский богослов и религиозный лидер.
 Мирза Мохаммед Абдольваххаб Казвини (1877—1949) — иранский литературовед и текстолог.